Парадас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Морон-и-Марчена. Занимает площадь 110,60 км². Население 7068 человек (на 2010 год). Расстояние 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Paradas
 Semana Santa
 Ayuntamiento de Paradas

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи